«The Remixes» — перший реміксовий альбом американської R&B/поп-співачки Мераї Кері. Реліз відбувся 3 жовтня 2003 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі 
Станом на березень 2013 на території США було продано 280,000 копій альбому.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Мераї Кері

Альбоми Мераї Кері
Альбоми Columbia Records
Альбоми Island Records
Альбоми Virgin Records